Koshikawa ist der Nachname der folgenden Personen:
 Kazunori Koshikawa (* 1956), japanischer Hochspringer
 Yū Koshikawa (* 1984), japanischer Volleyballspieler